Charles Chaput (1944-), homme d’Église américain.
 Henri Chaput (1857-1919), chirurgien français.
 Jean Chaput (1893-1918), aviateur français, fils du précédent.
 Jean-Marc Chaput (1930-2020), conférencier et auteur québécois.
 Marcel Chaput (1918-1991), homme politique et scientifique québécois.
 Maria Chaput, (1942-), femme politique canadienne franco-manitobaine.
 Michael Chaput (1992-), joueur de hockey sur glace québécois.
 Solange Chaput-Rolland (1919-2001), femme politique québécoise.
 Stefan Chaput (1988-), joueur de hockey sur glace québécois.